Kotovs'ke puede referirse a:

Kotovs'ke, localidad del Raión de Berezivka en Ucrania. Es el consejo de la aldea de Rozkvitivska.
Kotovs'ke, localidad del Raión de Berezivka en Ucrania. Es el consejo de la aldea de Chervonovolodymyrivska.